Ait puede hacer referencia a:
 Ait, aít, aït o ayt, denominación patronímica bereber
 Ait, los pequeños islotes del río Támesis.

Abreviatura
Las siglas AIT pueden referirse a:

 La federación internacional de organizaciones de tráfico Alliance Internationale de Tourisme, también conocida como FIA - AIT;
 el Instituto Australiano de Deportes por sus siglas en inglés;
 la organización socialista histórica Primera Internacional, también conocida como Asociación Internacional de los Trabajadores;
 el sindicato actual transnacional llamado Asociación Internacional de los Trabajadores de tendencia anarcosindicalista;
 el ataque isquémico transitorio;
 tipo de conversor de señal en telecomunicaciones;
 el Asian institute of technology, una Universidad de Tailandia.

Siglas